Paralia Chiona steht für:

 Paralia Chiona (Palekastro), einen Strand an der Ostküste Kretas
 Paralia Chiona (Elounda), einen Strand an der Nordküste Kretas
 Paralia Chiona (Xerokambos), einen Strand an der Südostküste Kretas